Die All England 1914 fanden vom 3. bis zum 8. März 1914 in London statt. Es war die 16. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum fünften Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Die Titel des Vorjahres konnten im Dameneinzel und -doppel verteidigt werden. Guy Sautter trat bei diesem Turnier als U. N. Lapin an.

Austragungsort 
 Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster

Finalergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed 
1. Runde
  Robert M. McCallum/Frances Drake – Charles Pierson/Lydia Swete 15-5, 15-9,
 Bertram Bisgood/ Alice Gowenlock – H. J. H. Inglis/Constance Pierson 18-13 15-9
 Herbert Uber/Hetley – F. C. Lohden/D. B. Drinkwater 15-9, 15-8

Ergebnisse ab 2. Runde

Weblinks 
 All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1914
1914
Sportveranstaltung in der City of Westminster